Теорема де Рама об изоморфизме групп когомологий, см. Когомологии де Рама#Теорема де Рама.
Теорема де Рама о приводимых многообразиях, см. Неприводимое риманово многообразие.